Martyn kan avse:

Personer

 Carrie Martyn (1867–1896), engelsk kristen socialist och fackföreningsorganisatör
 Edward Martyn (1859–1923), irländsk författare
 John Martyn  (1948–2009), brittisk låtskrivare, sångare och gitarrist
 Larry Martyn (1934–1994), engelsk skådespelare
 Nigel Martyn (född 1966), brittisk fotbollsmålvakt
 Topper Martyn (1923–2004), brittisk-svensk illusionist och jonglör

Geografi

 Mount Martyn, Antarktis

Se även
 Martin – förnamn och efternamn
 Martin (olika betydelser)

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn